Аэродром ФИНАМ (Большое Грызлово)  — спортивный аэродром в городском округе Серпухов Московской области, расположенный в 5 км южнее города Пущино и 20,2 км юго-восточнее ж.д. станции Серпухов, на окраине деревни Большое Грызлово.

Описание 
Первоначально он назывался «Каргашинский» — по имени сельсовета, на территории которого был расположен. Аэродром был построен в 1973 году для нужд сельскохозяйственной авиации. До конца 1990-х годов здесь базировались самолеты Ан-2, выполнявшие авиационные сельскохозяйственные работы.

Аэродром предназначен для взлёта и посадки воздушных судов (ВС) категории «А» ИКАО, а также для их размещения и обслуживания. Он имеет две ВПП — с твёрдым покрытием и грунтовую, а также площадку приземления парашютистов (200х200 м) и пилотажную зону.

На аэродроме часто проводятся различные соревнования.

На аэродроме базируется аэроклуб «Первый полёт».

Рекорды 

 28 июля 2013 года был установлен России в дисциплине фрифлай. Спортсмены, находящиеся в вертикальном положении, вниз головой, на скорости в 280 кмч собрали в свободном падении за 35 секунд фигуру из 33 человек и удерживали ее в течение 7 секунд. Результат стал лучшим в России и третьим в мире.
 21 сентября 2020 года на аэродроме пилотажная группа «Первый полёт» установила мировой рекорд в классе Як-52. Три поршневых самолёта Як-52 одновременно исполнили 11 петель Нестерова.

Происшествия 

 27 июня 2008 года — катастрофа Ан-2 в Московской области. Самолёт, на борту которого находились 5 человек, разбился вскоре после взлёта с аэродрома «Большое Грызлово» из-за некачественного топлива.
 22 июля 2012 года — в результате жёсткой посадки самолёта L-410 погибли оба члена экипажа.

Примечания

Ссылки 
 Страница аэродрома в интернете
 Страница центра парашютной подготовки и спорта Skycenter DZ «Пущино»

Аэродромы Московской области
Спортивные аэродромы России